Jona (profeet), die volgens het Oude Testament drie dagen in de buik van een vis overleefde
Yunus (profeet), die volgens de Koran opgeslokt werd door een grote vis
Jonas en de walvis ('s-Hertogenbosch), een beeld van Leo Geurtjens uit 1965

Zie ook 
Jona (boek) voor het verhaal, het spel en het lied